Condecoracions:
 Legió del Mèrit, condecoració militar dels Estats Units creada durant el mandat de Franklin D. Roosevelt.
 Legió d'Honor, distinció francesa creada per Napoleó atorgada com a recompensa als mèrits realitzats al servei de la nació a títol civil o militar.
 Unitats militars:
 Legió romana, unitat militar bàsica de la Roma antiga.
 Legió Còndor, força d'intervenció aèria que Alemanya envià en ajuda de les forces del general Franco.
 Legió Txeca, grup militar format a Sibèria pels presoners d'origen txec i eslovac alliberats quan Rússia es va retirar de la guerra el 1918.
 Legió jueva, projecte que consistia a constituir un exèrcit jueu encarregat d alliberar Palestina per a instal·lar-hi un Estat jueu.
 Legió Panetier, batalló de tropes reialistes creats pel comte de Panetier.
 Legió Espanyola, força militar dins de dins de les forces lleugeres de l'Exèrcit de Terra espanyol.
 Religió
 Legió (dimonis), nom de l'endimoniat de Gèrasa curat per Jesús en els evangelis